Brodowski ist der Name folgender Orte:
 Brodowski, Gemeinde im brasilianischen Bundesstaat São Paulo

Brodowski ist der Familienname folgender Personen:
 Adolf Brodowski (* 1873), deutscher Politiker (DNVP)
 Antoni Brodowski (1784–1832), polnischer Maler des Klassizismus
 Dominik Brodowski (* 1980), deutscher Rechtswissenschaftler und Hochschullehrer
 Fedor von Brodowski (1841–1923), preußischer General der Infanterie
 Fritz von Brodowski (1886–1944) deutscher Generalleutnant   
 Franz Brodowski (1922–1997), deutscher Politiker (SPD)
 Józef Brodowski (1772–1853), polnischer Maler
 Karsten Brodowski (* 1985), deutscher Ruderer